Balduí I de Flandes, Braç de Ferro o el Bó (Laon ? - Saint-Bertin, 879), marquès o comte de Flandes (863 - 879) 
 Balduí III de Flandes el Jove (~ 940 - Bergues-St-winoc, 962), comte de Flandes (958 -962)
 Balduí IV de Flandes el Barbut o Bella Barba (980 - 1035), comte de Flandes (987 - 1035) 
 Balduí V de Flandes el Pietós o de Lille (~ 1012, Arràs - 1067, Lilla), comte de Flandes (1035 -1067) 
 Balduí VI de Flandes o de Mons, d'Hasnon o el Bo (~ 1030 - 1070), comte de Flandes (1067 - 1070) 
 Balduí VII de Flandes dit la Destral (~ 1093 - 1119, Roulers), comte de Flandes (1111 -1119)
 Balduí VIII de Flandes el Valent (~ 1150 - Mons, 1195), comte d'Hainaut (1171 a 1195), de Flandes (1191 a 1194) i comte o marquès de Namur (1187 a 1195) 
 Balduí IX de Flandes, emperador llatí de Constantinoble